Steinerne Brücke ist der Name verschiedener Brücken:

 Brücke über die Donau in Regensburg (erbaut 1135–1146), siehe Steinerne Brücke
 Brücke über den Elbbach in Hadamar (erbaut 1571), siehe Steinerne Brücke (Hadamar)
 Brücke über die Hostačovka in Kamenné Mosty, siehe Steinerne Brücke (Kamenné Mosty)
 Brücke über die Lahn in Weilburg (erbaut 1765–1769), siehe Steinerne Brücke (Weilburg)
 Brücke über den Lendkanal in Klagenfurt (erbaut 1535), siehe Lendkanal
 Brücke über die Lenne in Altena, siehe Steinerne Brücke Altena
 Brücke über die Moskwa in Moskau (erbaut 1692, 1859, 1938), siehe Große Steinerne Brücke
 Brücke über die Naab in Kallmünz (erbaut 1549–1558), siehe Kallmünz
 Brücke über die Otava in Písek (erbaut rund um 1300), siehe Steinerne Brücke (Písek)
 Brücke über die Wörnitz in Harburg (Schwaben) (erbaut 1729), siehe Steinerne Brücke (Harburg)
 Brücke über die Wörnitz in Ebermergen (erbaut 1747), siehe Steinerne Brücke (Ebermergen)

Siehe auch:
 Pont de Pierre
 Steinbrück
 Steinbrücke
 Steinbrücken
 Kamienny Most